Клаусура 2006 () — вторая половина 63-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2005/06) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 3—4 мая, а ответные состоялись 6—7 мая.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 10—11 мая, а ответные состоялись 13—14 мая.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 18 мая, а ответный состоялся 21 мая.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2005/2006 на rsssf.com 

2006
Мексика
Спорт в Мексике в 2006 году